Orny (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Moselle
Orny (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Vaud